Oak Park (Califórnia)
Oak Park (Geórgia)
Oak Park (Illinois)
Oak Park (Indiana)
Oak Park (Michigan)
Oak Park Heights

Desambiguações de topônimos